Корела — птах родини какаду
 Корела — кам'яна середньовічна фортеця в Приозерську
 Корела — назва до 1611 року міста Приозерськ
 Корела — прибалтійське-фінське плем'я, предки карелів
 Корела — історична назва території північно-західного Приладожжя в середньовіччі

Див. також 
 Карелія
 Карели